Il y a plusieurs espèces de Pin blanc :
 Pin blanc d'Amérique
 Pin blanc du Japon
 Pin blanc de Provence ou Pin d'Alep.

Voir aussi 
 , la page d'homonymie.